Сулейман ибн Кутулмыш, также известный как Сулейман-шах I (ог. سُلَیمانشاہ بن قُتَلمِش; ) — основатель Иконийского (Румского) султаната, правивший им с 1077 по 1086 годы со столицей в Никее. Умело позиционируя себя как наёмник греческого смутьяна Никифора Мелиссина, тюркский предводитель Сулейман привел свои гарнизоны к стенам важнейших византийских крепостей Никеи и Никомедии, расположенных недалеко от самой столицы. Никифор отворил туркам ворота Никеи. Ворвавшись в город в 1081 году, Сулейман освободил себя от обязательств перед греками и провозгласил себя правителем всей византийской Малой Азии. Лишь прибытие крестоносцев из Западной Европы позволило византийцам в 1097 году вернуть Никею, освободить прибрежную Малую Азию и оттеснить турок к Конье.

Семья 

Отец Сулеймана — Кутулмыш, внук Сельджука, неудачно боролся со своим двоюродным племянником Алп-Арсланом за власть в Сельджукской империи. Несмотря на это, именно Сулейману Алп-Арслан доверил управление западными провинциями.

Войны с Византией 

После победы у Манцикерта, сельджуки заключили с Романом Диогеном мирный договор, по которому тот обязывался выплачивать дань, а также возвратить пленных. Но возвратившийся на родину император был свергнут, а его преемник Михаил Парапинак отказался выполнять условия договора, тем самым дав кочевникам повод начать набеги.

Император не уделял должного внимания защите границ, и больше доверял наёмным отрядам. Командир одного из них — норманн Руссель де Бейль решил воспользоваться нестабильностью в империи, и объявил себя независимым правителем. Заключив альянс с Сулейманом, он смог разбить ромейское войско. В дальнейшем, сельджук договорился с византийским басилевсом, и за крупный выкуп пленил норманна.

Друг бунтовщиков 

Дука не был популярен в среде аристократов, и в 1078 году против него выдвинулись сразу 2 претендента: Никифор Вриенний Старший и Никифор Вотаниат. Последний был крупным анатолийским землевладельцем, и происходил из династии Фок, ранее правивших Византией. Он решил воспользоваться поддержкой мусульман, с чьей помощью завоевал сперва Кизик, а затем и Никею, где провозгласил себя императором. Позже ему удалось завладеть и Константинополем, где он смог официально утвердить свой новый статус.

Но и он не смог добиться стабильности. В Малой Азии появился новый смутьян — Никифор Мелиссин. Он также решил получить военную поддержку из-за рубежа. Но заняв Вифинию, союзники рассорились: для взятия столицы государства войск явно не хватало, и византиец решил создать на захваченных землях собственное царство. Однако это не входило в планы мусульманина, пополнившего своё войско за счёт братьев по вере, составлявших основу гарнизонов этого региона.

Конийский султан 

В 1078 году, завоевав Лидию и Ионию, Сулейман взял титул султана, а столицей своего государства провозгласил Никею. После этого он переключил своё внимание на Сирию и Египет, оставив в покое слабеющую Византию.

Но там произошли серьёзные перемены: в 1081 году Вотаниат был свергнут, но не Мелиссином, а его родственником — Алексеем Комниным, с которым Сулеймана связывали давние отношения в ту пору, когда тот был наемником. Спустя 2 года новый правитель решил возвратить стране утраченные малоазийские владения. В битве при Филомелии он разбил сельджуков, и по мирному договору получал Никомедию. 

Вскоре после своего воцарения Алексей Комнин прибыл к Сулейману и заключил с ним союзническое соглашение, щедро осыпав того дарами. По соглашению Сулейман также обязан был сдерживать турок на восточном берегу реки Анамур. Предполагается, что Алексей Комнин назначил Сулеймана и своим наместником в городе Никея, имевшем стратегическое значение для Византии. Это соглашение обеспечило империи многолетние мир и стабильность в восточных провинциях, однако привело к тому, что после смерти Сулеймана, когда к власти пришел Абу-ль-Касим, Никея и многие другие города на востоке Византии оказались под властью враждебно настроенных турок. В 1083 году, после неудачной для византийцев битве при Лариссе, Сулейман откликнулся на просьбу о помощи Алексея Комнина и предоставил ему 7000 солдат и офицеров для борьбы с норманнами.

Смерть 

В 1086 году, султан захватил Антиохию, чем обеспокоил сирийских эмиров. Они создали коалицию против западного соседа, который принял их вызов, и направился к Алеппо. На полпути между двумя городами противники и встретились. В сражении войско Сулеймана было разбито, а сам он покончил с собой, не желая становиться пленником.

С его смертью султанат настигла анархия, чем не помедлил воспользоваться повелитель Сулеймана — Мелик-Шах. Он назначил туда двух генералов, а сыновей покойного взял к себе заложниками.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Правители Азии XI века
Военачальники по алфавиту
Военачальники Средневековья
Зарезавшиеся